Gabriël Boudewijn Karel Maria (Anderlecht, 20 augustus 2003), prins van België, is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde en tweede in lijn voor de troonopvolging.

Prins Gabriël is geboren op 20 augustus 2003 om 01:14 uur in het Erasmus Ziekenhuis in Anderlecht. Bij de geboorte woog hij 4000 gram en was hij 52 centimeter groot. Zijn dooppeter is zijn oom Charles-Henri graaf d'Udekem d'Acoz (13 mei 1985). Gabriels doopmeter is Maria Cristina barones von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen, een nicht van Filip via zijn moeder, peter is Charles-Henri d'Udekem d'Acoz, broer van zijn moeder.

Voorouders

Noten

Externe links 
 Het Nieuwsblad. "Prins Gabriël en prinses Amalia mogen nooit huwen"
 De Standaard. "Tommelein wil Oranjes niet langer uitsluiten van Belgische macht"

Prins van België
Huis Saksen-Coburg en Gotha (België)